David Murray (1727–1796) – 2. hrabia Mansfield, brytyjski arystokrata, polityk i dyplomata
 David Murray (1777–1840) – 3. hrabia Mansfield, brytyjski arystokrata i wojskowy
 David Murray (1909–1973) – brytyjski kierowca wyścigowy
 David Murray (ur. 1955) – amerykański jazzowy saksofonista tenorowy
 David Murray (ur. 1970) – irlandzki aktor
 Dave Murray (ur. 1956) – gitarzysta heavymetalowego zespołu Iron Maiden